Rötger steht für:

  Niederdeutsche Form des Vornamens Rüdiger.
 Rötger von Schade (auch Rotger; † 1469), Abt des Klosters Grafschaft
 Rötger Feldmann, deutscher Comiczeichner

Rötger bzw. Roetger ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Rötger (1861–1924), deutscher Jurist und Landrat
 Gotthilf Sebastian Rötger (1749–1831), deutscher Pädagoge
 Kurt Roetger (1927–2017), deutscher Fußballspieler

 Thilo Rötger (1929–2021), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Roedger
 Röttger (Begriffsklärung)